La saison 2014-2015 de Spor Toto Süper Lig est la cinquante-septième édition du championnat de Turquie. Le championnat oppose dix-huit clubs turcs en une série de trente-quatre rencontres, au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le Galatasaray qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le tenant du titre, Fenerbahçe et huit sur Beşiktaş. Il s'agit du vingtième titre de champion de Turquie de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Turquie face à Bursaspor.

Les 18 clubs participants 

Légende des couleurs

Localisation des villes 
Cinq équipes sont domiciliées à Istanbul et une seule à Ankara, capitale de la Turquie. Les autres équipes participant à la compétition sont toutes issues de villes différentes.

Clubs d'IstanbulBeşiktaşFenerbahçeGalatasarayİstanbul BaşakşehirKasımpaşa

Villes hôtes des équipes de la saison

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Turquie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Turquie de football
Turquie
Football
Football